A 458-as jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Aszódot és Domonyt köti össze.

Megállóhelyei
A *-gal jelölt megállóhelyeket nem érinti minden járat.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Aszód, vasútállomásvégállomás||10
|align=left|
|-
|1|| ||9
|align=left|
|-
|2|| Aszód, művelődési ház||8
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||7
|align=left|
|-
|4|| Aszód, ikladi elágazás||∫
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Széchenyi utca 32.||∫
|align=left|
|-
|6|| Iklad, Aszódi út||∫
|align=left|
|-
|7|| Iklad, Rákóczi utca||∫
|align=left|
|-
|8|| Iklad, művelődési otthon||∫
|align=left|
|-
|∫|| Aszód, Pesti út||6
|align=left|
|-
|∫|| Bagi elágazás||*
|align=left|
|-
|∫|| Bag, Dózsa György út 8.||*
|align=left|
|-
|∫|| Bagi elágazás||5
|align=left|
|-
|∫|| Domony, Fő utca||4
|
|-
|9|| Domony, Völgyi utca||3
|align=left|
|-
|10|| Domony, községháza||2
|align=left|
|-
|11||Domony, Erdő utca||1
|align=left|
|-
|12|| Domony, temetővégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai
Bag